Никита Борисович Тарасов (род. 3 декабря 1979, Рига, Латвийская ССР) — российский актёр театра и кино. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры за роль Бориса в фильме «Битва за Севастополь».

Биография 
Отец — Борис Юрьевич Тарасов, музыкант. Мать — Наталья Михайловна, инженер-конструктор.

С детства увлекался театральным искусством, играл на фортепиано, писал музыку, занимался аранжировкой. После школы поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова, которую окончил в 2002 году. 

Работал в театре РАМТ, в Московском драматическом театре им. Станиславского.

Презентация премьерной режиссёрской работы Никиты Тарасова «Спасибо, коучер!» состоялась 13 октября 2020 года на открытом показе работ продюсерского центра Potential.

Личная жизнь 
Супруга — фотограф и режиссёр Марина Тарасова, поженились в 2017 году (дев. Гаврюшина), дочь — Таисия Тарасова (род. 19 декабря 2017 г.).

Награды и премии 
 2017 — Премия Правительства Российской Федерации в области культуры — за роль Бориса в фильме «Битва за Севастополь»
 2015 — Премия Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше» — за достоверное воплощение образа евреев в Российском кинематографе

Фильмография 
 2001 — «Подозрение» — санитар, 4 серия (нет в титрах)
 2003 — «Вкус убийства» — Геннадий
 2004 — «Дедлайн» — 2-й бандит
 2004 — «Дневной представитель» — Адам
 2004 — 2007 — «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» — Лёша Рассказов
 2004 — «Джек-пот для Золушки» — Женя, муж Алины, работник музея и «Мира техники»
 2005 — «Есенин » — Сергей Митрофанович Городецкий
 2006 — «Бункер, или Учёные под землёй» — второй помощник психолога
 2007 — «Закон и порядок: Преступный умысел» — Петя, таксист
 2007 — «Оля + Коля» — режиссёр рекламы
 2007 — «Комната потерянных игрушек» — Виктор, журналист
 2008 — «Широка река» — Олег Политов
 2008 — «Шальной ангел» — режиссёр фильма
 2008 — «Одна ночь любви» — князь Иван Константинович Воронцов
 2008 — «Спасите наши души» — Неведомский — кочегар, аккомпаниатор
 2008 — «Цыганки» — переводчик у итальянцев
 2008 — «Тяжёлый песок » — Сергей Терещенко в юности
 2008 — «Человек без пистолета» — Длинный
 2009 — «Первая попытка» — Николай, заведующий отделом культуры в редакции
 2010 — «Сыщик Самоваров» — Юрочка Уксусов
 2010 — «Сёстры Королёвы» — стилист Эдуард
 2010 — «Ёлки» — доктор
 2012 — «Чистая правда» (короткометражка) — Рэнди
 2012 — 2016 — «Кухня» — Луи Бенуа
 2012 — «Катина любовь» — Эдик
 2012 — «папины дочки суперневесты» — Сценарист
 2013 — «Интимные места» — Алексей
 2013 — «Найти мужа в большом городе» — мальчик
 2014 — «Острожский заповедник» — Йос
 2014 — «Кухня в Париже» — Луи Бенуа
 2014 — «В Москве всегда солнечно» — парень с усами
 2014 — «Верь мне» — фотограф
 2015 — «Битва за Севастополь» — Борис Чопак
 2015 — «Завтрак у папы» — Ганин, менеджер
 2015 — «Гражданка Катерина» — Марк
 2016 — «Монах и бес» — Николай I
 2017 — «Гостиница «Россия»» — Сергей Петрович, референт Гришина
 2017 — «Кухня. Последняя битва» — Луи Бенуа
 2017 — «Рок» — Володя
 2017 — «Физрук» — Дюша
 2017 — «Отель Элеон» — Луи Бенуа
 2017 — «Рецепт любви» — метрдотель
 2017 — «Притяжение» — ￼Михаил Полескин, депутат 
 2017 — «Королева при исполнении» — Эдик, стилист
 2018 — «Домашний арест (телесериал)»
 2018 — «Полный контакт» (короткометражка) — друг Олега
 2018 — «Роковое SMS» (в производстве) — Николай
 2018 — «Улётный экипаж» — Никита Шиман
 2018 — «Черновик» — Кирилл Александрович, проводник в мир «Аркан»
 2018 — «Сотка» — Barry Bug
 2019 — «Эбигейл» — Итан
 2019 — «Заступники» — Пётр Евгеньевич Масальский
 2019 — «Колл-центр» — Женя
 2019 — «Магомаев» — Вершинский
 2019 — «Последнее испытание» — режиссёр
 2019 — «Предок» — Орлов
 2019 — «Ростов» — Гусёк
 2019 — «Сто дней свободы» — оберштурмбаннфюрер СС
 2019 — «Я подарю тебе победу» — Стас Лемешев
 2019 — «Тайна печати дракона» — слуга при дворе Петра I 
 2019 — 2020 — «Кухня. Война за отель»  — Луи Бенуа, французский кондитер-пекарь, старый друг Виктора Баринова
 2020 — «Окаянные дни» — Виктор
 2020 — «Патриот» — Андрей Гройзман, новый муж Любы
 2020 — «Проект «Анна Николаевна»» — Борис Назимов
 2020 — «Маленький воин»  — учитель физики
 2020 — «Метод 2» — Малявин
 2020 — «Родком» — адвокат Алёны
 2020 — «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» — Роберт, математик, кандидат наук
 2021 — «Вне себя» — Марк Аркадьевич Гудкевич, адвокат
 2021 — «Стриптизёры» — Сергей Андреевич
 2021 — «Теория зла» — Павел
 2021 — «Мне плевать, кто вы» — жилец
 2021 — «Неведомое» — Тед
 2021 — «День города» — прораб
 2021 — «Сердце и как им пользоваться» — Дитрих
 2021 — «Ёлки 8» — организатор
 2021 — «Собор» — Доменико Трезини
 2022 — «Девушки с Макаровым 2» — Эдуард Вяземский, начальник следственного отдела, майор юстиции
 2022 — «Первый Оскар» — Леонид Варламов
 2022 — «Киллер» — Вадим Викторович Лосев, следователь ФСБ
 2022 — «Биомеханика Мейерхольда» — Николай Блохин
 2022 — «Одна» — авиадиспетчер 1
 2022 — «Янычар» — Уильям, секретарь посла Трэвела
 2022 — «13 клиническая»
 2023 — «Фишер» — Анатолий Сливко

Интересные факты 
 Является автором песен. С 2008 года в составе собственного ансамбля «МИНУТКА» выступает с концертами в различных московских клубах и на корпоративах. Свой стиль характеризуют как джаз-фанк-рэп . 
 Принимает участие в различных благотворительных акциях .

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры телевидения России
Персоналии:РАМТ
Персоналии:Театр им. Станиславского